Gundesbøl Å är ett vattendrag i Danmark. Det ligger i den västra delen av landet,  km väster om Köpenhamn.

Ån rinner upp öster om Ølgod, Varde kommun i Region Syddanmark. Den flyter sedan norrut genom Ringkøbing-Skjerns kommun i Region Mittjylland och mynnar ut i Omme Å öster om Tarm.

Källor 

Vattendrag i Region Syddanmark
Vattendrag i Region Mittjylland